Wet op belastingen van rechtsverkeer, een Nederlandse belastingwet, afkorting WBR
Assurantiebelasting
Beursbelasting
Kapitaalbelasting
Overdrachtsbelasting